Уоррен () — город в США, штат Огайо, центр округа Трамбулл (). Город расположен в северо-восточном Огайо, приблизительно в 22 км к северо-западу от Янгстауна и 24 км к западу от границы с Пенсильванией.

В 2005 население составило 45 796 человек, тогда как согласно переписи 2000 года население было 46 832. Уоррен — часть агломерации «Уоррен—Бордмэн—Янгстаун». В Уоррене родился известный музыкант Дейв Грол

Города Огайо
Окружные центры Огайо
Населённые пункты округа Трамбулл